Хангерли — фамилия:

 Хангерли, Александр — господарь Молдавии.
 Хангерли, Константин — господарь Валахии.